Willem van Keppel (1702–1754) – brytyjski arystokrata i polityk i dyplomata, 2. hrabia Albemarle
 William Keppel (1727-1832) – brytyjski generał-porucznik, syn Willema
 William Keppel (zm. 1834) – brytyjski wojskowy i administrator kolonialny
 William Keppel (1772–1849) – brytyjski arystokrata i polityk, 4. hrabia Albemarle
 William Keppel (1832–1894) – brytyjski arystokrata i polityk, 7. hrabia Albemarle

Zobacz też